Alcaini steht für:
 Alcaini (Adelsgeschlecht), altes, ursprünglich aus Venetien stammendes, später in Österreich heimisches Adelsgeschlecht

Alcaini ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Baptist von Alcaini (1748–1799), österreichischer Feldmarschalleutnant
 Sebastiani Alcaini (1748–1803), römisch-katholischer Weih- und Titularbischof